Schlutter ist der Familienname von:

 Franz Schlutter (1831–1910), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Friedrich Schlutter (1811–1888), deutscher Privatgelehrter und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Rainer Schlutter (* 1946), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer

Schlutter ist der Name folgender Orte:
 Schlutter (Ganderkesee), Dorf in der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg in Niedersachsen